Peljo ima više značenja:
 Peljo (Komo)
 Peljo (Firenca)
 Peljo (Pezaro i Urbino)